Molekulska formula -{C8H6O3}- se može odnositi na:

 Fenilglioksilna kiselina
 Piperonal